Buer  peut désigner :
 Un quartier de la ville de Melle, en Allemagne
 Buer est un démon de la Goétie, 

Homonymie